Кубок Хорватии по футболу 2019/2020 () — 29-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

2019/2020
Спорт в Хорватии в 2019 году
Спорт в Хорватии в 2020 году
Хорватия 2
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2019/2020